Klein Begijnhof is de naam voor een stadswijk in verschillende steden:
Klein Begijnhof (Brussel)
Klein Begijnhof Gent
Klein Begijnhof Leuven
Klein Begijnhof (Mechelen)
Klein Begijnhof ('s-Hertogenbosch)